L'incaite è una varietà di franckeite ricca di Sn2+. Fino al 2007 era considerata una specie a sé stante.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Solfuri e sali dello zolfo (minerali)
Varietà di minerali